Nositelky jména Johana Francouzská nebo Johana z Valois:

 Johana z Valois (1294–1352) – hraběnka henegavská
 dcera Karla z Valois a manželka Viléma Henegavského
 Johana z Valois (1304–1363) – hraběnka z Artois
 dcera Karla z Valois a manželka Roberta III. z Artois
 Johana Francouzská (1311–1349) – navarrská královna 
 dcera francouzského krále Ludvíka X. a manželka Filipa z Évreux 
 Johana Francouzská (1308–1347) – burgundská vévodkyně
 dcera francouzského krále Filipa V. a manželka Oda Burgundského 
 Johana Francouzská (1343–1373) – navarrská královna 
 dcera francouzského krále Jana II. a manželka Karla II. Navarrského 
 Johana Francouzská (1351–1371), 
 dcera francouzského krále Filipa VI.
 Johana Francouzská (1391–1433) – bretaňská vévodkyně
 dcera francouzského krále Karla VI. a manželka Jana Bretaňského 
 Johana z Valois (1409–1432) – vévodkyně z Alençonu
 dcera vévody Karla Orleánského a manželka Jana z Alençonu 
 Johana Francouzská (1435–1482) – bourbonská vévodkyně
 dcera francouzského krále Karla VII. a manželka Jana II. z Bourbonu 
 Johana Francouzská (1464–1505) – francouzská královna 
 dcera francouzského krále Ludvíka XI. a manželka Ludvíka XII.